Олаф Магнуссен (; род. 31 марта 1963 года в Тофтире, Фарерские острова) — бывший фарерский футболист, вратарь, известный по выступлениям за клуб «Б68».

Карьера 
Олаф — воспитанник «Б68» из родного Тофтира. Его дебют в составе этой команды состоялся 17 мая 1981 года в матче чемпионата Фарерских островов против столичного клуба «ХБ», в этой встрече он пропустил 4 мяча. Это была его единственная игра на турнире в первом сезоне на взрослом уровне. На протяжении многих сезонов Олаф был вторым вратарём тофтирцев и редко появлялся на поле, уступая место «первого номера» Кьяртану Несо.

В 1993 году он выиграл конкуренцию у Несо и принял участие во всех 18 играх фарерского первенства, пропустив в них 30 голов. 18 августа того же года Олаф дебютировал в еврокубках: он пропустил 5 голов в первом матче Лиги чемпионов против хорватской «Кроации». Через 2 недели голкипер принял участие в ответной встрече, пропустив 6 мячей. В сезоне-1994 Олаф уступил статус «первого номера» новичку «Б68» Эгину Хёгнесену и сыграл всего в 4 матчах, пропустив 14 голов. В 1995 году он вернул место в основном составе тофтирцев, отыграв 16 встреч в фарерском чемпионате и пропустив 19 голов.

В сезоне-1996 Олаф снова уступил место в воротах «Б68» своему многолетнему конкуренту Кьяртану Несо. 29 июня 1996 года принял участие в матче кубка Интертото против австрийского клуба «ЛАСК» и пропустил в нём 4 мяча. Это была последняя игра в карьере голкипера. В 1997 году Олаф находился в заявке «Б68» на чемпионат Фарерских островов, но ни разу не вышел на поле. В конце сезона-1997 он принял решение завершить свои выступления.

Статистика выступлений

Достижения

Командные 
 «Б68»
 Чемпион Фарерских островов (3): 1984, 1985, 1992

Личная жизнь 
Его младший сын, Петур Магнуссен, тоже стал футбольным вратарём, он выступал за «Б68» в 2007—2011, 2015 и 2018 годах. Старший сын Ови Брим (урожд. Магнуссен) в настоящее время является защитником второй команды тофтирцев.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на Faroesoccer 
 Профиль на Transfermarkt 
 Профиль на WorldFootball 

Футболисты Фарерских островов
Игроки ФК «Б-68»